Jan Kruse ist der Name folgender Personen:

* Jan Kruse (Schauspieler, 1943) (* 1943), schwedischer Schauspieler 
 Jan Kruse (Comicautor) (* 1946), niederländischer Comicautor 
 Jan Kruse (Filmproduzent) (* 1969), deutscher Filmproduzent
 Jan Kruse (Sprachwissenschaftler) (* 1971), deutscher Sprachwissenschaftler und Übersetzer 
 Jan Kruse (Spezialeffektkünstler) (* 1974), deutscher Spezialeffektkünstler 
 Jan Kruse (Schauspieler, II), Schauspieler